Loton peut faire référence à :
 Maurice Loton (1919 -), professeur de lettres, romancier et nouvelliste français.
  (1838–1924), personnalité politique australienne.

 Mayens-Loton, un des hameaux constitutifs de la commune suisse de Fully.
  ou Lotton ou Lotan, un village en Inde.
 , une course de côte dans le Loton Park en Angleterre.